Ријечни диносаур () је наводно криптид који се уобичајено највише уочава на подручју око Колорада и Утаха. Најчешће се виђају у забаченим и изолованим крајевима у близини ријека. Бића слична овом се сусрећу широм САД-a (Тексас, Оклахома, Џорџија,...).

Други називи 
Овај криптид је знан још под именима:
 Ријечни гуштер (),
 Прериски ђаво ().

Опис криптида 
Ово биће је налик на малог Тероподског диносаура. Има дуг врат и реп, прекривен је зеленом крљуштавом кожом са црним пругама, има бјело-жути стомак, брзо се креће, висок је 0,91 метра а дуг 1,52 метра.

Види још 
 Живи диносаури

Спољашње везе 
 http://livedinopedia.wikia.com/wiki/River_Dinos
 http://cryptidz.wikia.com/wiki/River_Dinos
 http://itsmth.wikia.com/wiki/Colorado_River_Lizards
 http://itsmth.wikia.com/wiki/River_Dinosaurs
 http://itsmth.wikia.com/wiki/River_Lizards
 http://cryptid-tidbits.wikia.com/wiki/River_Dinos

Криптозоологија
Живи диносауруси